Gornji Vakuf je lahko:
 Gornji Vakuf I (Bosna in Hercegovina)
 Gornji Vakuf II (Bosna in Hercegovina)